Basarab est un nom roumain porté par plusieurs princes de Valachie et qui est à l'origine de celui de Bessarabie, qui a d'abord désigné la Valachie, puis la région des bouches du Danube cédée par la Valachie à la Moldavie en 1418 (et que les Turcs appelèrent Boudjak), et enfin, depuis 1812, la moitié orientale de la Moldavie alors annexée par l'Empire russe, qui la garda jusqu'en 1917. La forme Bessaraba apparaît parfois dans certaines sources. Selon l'historien byzantinologue Pierre Năsturel, le Besserem-Bem des chroniques turques pourrait être une déformation de Bessarion-Ban (« Ban » étant un titre hongrois de vassalité équivalent à « marche » et ayant donné le nom du Banat), mais selon la plupart des historiens roumains, tels Norman Manea ou Matei Cazacu, le nom a probablement une origine coumane, et signifie « Père Roi », dérivé de basar, « régner » et aba, « père ». Des étymologies fantaisistes circulent aussi : selon l'une, qui figure dans certaines éditions de l'Encyclopédie soviétique, « Bessarabie » signifierait « région désarabisée » (par l'Empire russe), ce qui n'a aucun fondement scientifique, d'autant qu'il n'y a jamais eu d'Arabes dans la région ; selon l'autre, lancée par Bogdan Petriceicu Hasdeu et adoptée par les protochronistes roumains, « Basarab » dériverait de ban accolé au mot dace saraba, « tête » (qui selon eux reste dans certaines régions roumaines comme saramb).

Princes de Valachie
 Basarab  de Valachie souverain de Valachie (vers 1310-1352).
 Basarab II de Valachie prince de Valachie de 1442 à 1443.
 Vlad III Basarab prince de Valachie trois fois entre 1448 et 1476.
 Basarab III Laiotă cel Bătrân prince de Valachie quatre fois entre 1473 et 1476.
 Basarab IV Ţepeluş cel Tânăr prince de Valachie deux fois entre 1477 et 1482.
 Neagoe Basarab V prince de Valachie de 1512 à 1521 lignée issue des boyards de Craiovescu.
 Basarab VI prince de Valachie en 1529.

 La dynastie des Basarab est la fondatrice de la Valachie dont les principaux princes sont : 
 Radu Basarab, dit le Noir, (roumain Radu Negru) serait mort en 1265 : il est fondateur légendaire de la principauté de Valachie qu'il aurait émancipée de la vassalité hongroise, après l'invasion de Batou-Khan.
 Basarab I le Fondateur, souverain de Valachie (vers 1310-1352) il est le fondateur historique de la Principauté de Valachie qu'il a émancipée de la vassalité hongroise en 1330 à la bataille de Posada. 
 Mircea cel Bătrân (dit parfois Marc Bessaraba), souverain de Valachie de 1382 à 1418.
 Matei Basarab (dit parfois Mathieu Bessaraba), souverain de Valachie (de 1633 à 1654).
 Constantin Brâncoveanu (Constantin Brancovan Bessaraba), souverain de Valachie (de 1688 à 1714).

Autres
 Olha Basarab (1889-1924) est une militante politique ukrainienne.
 Basarab Nicolescu est un physicien français d'origine roumaine.
 Basarab Panduru est un footballeur roumain né le  à Mârzăneşti.
 Basarab est une station de métro de Bucarest.
 Basarab est une gare de Bucarest. 
 Pont de Basarab à Bucarest.